

Araldica 
 Sedile di botte – in araldica, tre fasce diminuite e scorciate, quasi tre travi, poste una sull'altra.

Architettura 
 Sedile – in architettura, è un edificio, diffuso in alcune città dell’Italia meridionale, in cui si svolgevano le riunioni dell’amministrazione cittadina.
 Sala del Sedile dei Nobili – palazzo storico di Modugno ubicato nell'omonima piazza.
 Sedile – monumento del centro storico di Lecce.
Palazzo del Sedile – edificio storico di Francavilla Fontana.
Palazzo del Sedile – edificio storico di Galatina.

Ergonomia

Sedile è un sinonimo di seduta, ovvero qualsiasi oggetto fatto apposta per potersi sedere o la parte in cui ci si siede di tale oggetto.

Sedili nei trasporti
 Sedile – dispositivo sul quale i passeggeri di veicoli stradali possono sedersi. 
 Sedile – dispositivo sul quale i passeggeri di aerei possono sedersi.
 Sedile eiettabile – dispositivo, utilizzato soprattutto negli aerei militari, che permette al pilota di abbandonare rapidamente il velivolo in caso di grave avaria.

Storia
 Sedile – consigli nobiliari presenti nell'antico regno di Napoli e nella stessa città di Napoli (in origine speculari alle circoscrizioni cittadine, istituiti con la necessità di versare l'imposta fondiaria alla monarchia). Un nobile privo di seggio presso il sedile cittadino era detto Fuori sedile. A tutt'oggi in molte piazze del meridione italiano permane l'antica denominazione ("piazza del Sedile") riferentesi alla sede del consiglio nobiliare.
 Sedile di presentazione – scranno egizio emblema della suprema dignità del Sovrano.

fi:Istuin